

Localidades
Klisura (Bulgária)

Klisura (Doljevac)
Klisura (Bela Palanka)
Klisura (Surdulica)

Desambiguações de topônimos